Мішалов:

 Мішалов Віктор Юрійович (1960) — український бандурист, дослідник кобзарства, композитор, диригент.
 Мішалов Марко Васильович (1903–1995) — науковець, викладач, видавець, знавець бандурної музики і справи.
 Мішалов В'ячеслав Дмитрович (1985) - український підприємець, інвестор. 
Слов'янські прізвища